A Lúčka településnév jelentései:

Fazekasrét (Harcsár-Lucska) szlovákiai község szlovák neve a Kisszebeni járásban
Lucska szlovákiai község szlovák neve a Rozsnyói járásban
Szepesrét (Lucska) szlovákiai község szlovák neve a Lőcsei járásban
Tapolylucska (Tapli-Lucska) szlovákiai község szlovák neve a Felsővízközi járásban